Onderstam (biologie), een onderstam bij de taxonomie
 Enten, een onderstam waarop een boom of plant geënt is en zo vegetatief vermeerderd wordt